A vela (também conhecida como iatismo até 2000) foi introduzida como modalidade dos Jogos Olímpicos na edição de Paris 1900. Ausente em St. Louis 1904, o esporte é disputado regularmente desde Londres 1908.

Locais de disputa

Como a vela é uma modalidade esportiva disputada em mar aberto, nem sempre ela foi disputada na cidade-sede dos Jogos Olímpicos. Geralmente a escolha acontece em local próximo a cidade-sede, sempre no mesmo país, ou que contenha as melhores condições para a prática do esporte. As únicas vezes em que a vela foi realizada na mesma cidade organizadora foi em Los Angeles em 1932, Melbourne em 1956, Barcelona em 1992, Sydney em 2000, Atenas em 2004 e Rio de Janeiro 2016.

Eventos

 M = masculino
 F = feminino
 U = aberto/misto

Medalhistas

Quadro geral de medalhas

Ligações externas 
 
 

!